|-
| 123801 - || || 18 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123802 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123803 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123804 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123805 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123806 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123807 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123808 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123809 - || || 31 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123810 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123811 - || || 30 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123812 - || || 30 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123813 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123814 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123815 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123816 - || || 29 de gener, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 123817 - || || 31 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123818 - || || 31 de gener, 2001 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 123819 - || || 25 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123820 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123821 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123822 - || || 19 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123823 - || || 19 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123824 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123825 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123826 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123827 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123828 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123829 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123830 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123831 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123832 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123833 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123834 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123835 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123836 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123837 - || || 3 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123838 - || || 4 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123839 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123840 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123841 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123842 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123843 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123844 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123845 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123846 - || || 4 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123847 - || || 5 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123848 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123849 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123850 - || || 13 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123851 - || || 14 de febrer, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 123852 - || || 15 de febrer, 2001 || Modra || A. Galád, Š. Gajdoš
|-
| 123853 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123854 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123855 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123856 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123857 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123858 - || || 13 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123859 - || || 11 de febrer, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 123860 - || 2001 DX || 16 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 123861 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123862 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123863 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123864 - || || 16 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 123865 - || || 16 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123866 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123867 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123868 - || || 19 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123869 - || || 19 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123870 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123871 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123872 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123873 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123874 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123875 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123876 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123877 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123878 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123879 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123880 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123881 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123882 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123883 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123884 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123885 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123886 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123887 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123888 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123889 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123890 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123891 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123892 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123893 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123894 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123895 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123896 - || || 21 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123897 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123898 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123899 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123900 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
3